Финал Кубка УЕФА 1994 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1993/94, 23-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 26 апреля на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене. Ответный матч состоялся 11 мая на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В матче встретились австрийское «Казино» и итальянский «Интернационале».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1993/1994

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1994
Кубок УЕФА
Апрель 1994 года
Май 1994 года
Лига Европы УЕФА 1994
Лига Европы УЕФА 1994
Международные спортивные соревнования в Вене
Международные соревнования по футболу в Австрии
События 26 апреля
Международные спортивные соревнования в Милане
Футбольные соревнования в Милане
События 11 мая
Международные соревнования по футболу в Италии
Спорт в Австрии в 1994 году
Спорт в Италии в 1994 году